Гонсалес Маркес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гонсалес Маркес, Фелипе (род. 1942) — испанский государственный и политический деятель, премьер-министр Испании с 1982 по 1996 годы.
 Гонсалес Маркес, Хосе (род. 1934) — мексиканский актёр и диктор.